Новая Елшанка — название населённых пунктов в России:

 Новая Елшанка — село в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Новая Елшанка — посёлок в Кинель-Черкасском районе Самарской области.

См. также 
 Елшанка